Sirinelli est un patronyme corse notamment porté par :
 Jean Sirinelli (1924-2004), universitaire français spécialiste de littérature grecque classique, recteur d'académie, directeur d'administration centrale ;
 Jean-François Sirinelli (né en 1949), son fils, historien spécialisé en histoire culturelle.

Patronyme corse